Васи́лий Сини́цын:
 Синицын, Василий Иванович (1918—1971) — Герой Советского Союза (1945).
 Синицын, Василий Михайлович (1912—1977) — советский геолог и геоморфолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор.